Гриффит — фамилия валлийского происхождения от личного мужского имени Gruffydd.

Известные носители 
 Гриффит, Агнес (1969—2015) — гренадская легкоатлетка.
  — английский инженер.
 Гриффит, Анастасия (род. 1978) — английская актриса.
 Гриффит, Артур (1871—1922) — ирландский революционер и политик, лидер партии «Шинн Фейн».
 Гриффит, Гордон (1907—1958) — американский сценарист, продюсер и актёр.
 Гриффит, Даррелл (род. 1958) — американский баскетболист.
 Гриффит, Джеймс (1916—1993) — американский актёр.
 Гриффит, Джордж (1857—1906) — английский писатель-фантаст.
 Гриффит, Дэвид Уорк (1875—1948) — американский кинорежиссёр, актёр и сценарист, продюсер.
 Гриффит, Иоланда (род. 1970) — американская баскетболистка.
 Гриффит, Йоан (род. 1973) — валлийский актёр.
 Гриффит, Коринна (1894—1979) — американская актриса немого кино.
 Гриффит, Майлз () — джазовый певец.
 Гриффит, Мелани (род. 1957) — американская актриса.
 Гриффит, Никола (род. 1960) — английская писательница-фантаст.
 Гриффит, Нэнси (1953—2021) — певица, автор-исполнитель.
 Гриффит, Тайрел (род. 1985) — канадский кёрлингист.
  — британский индолог.
 Гриффит, Ричард Клюин (1872—1955) — английский шахматист, чемпион Великобритании.
 Гриффит, Томас (род. 1962) — американский актёр кино и телевидения, сценарист, мастер боевых искусств.
 Гриффит, Уильям (1810—1845) — английский врач, натуралист и ботаник.
 Гриффит, Фредерик (1879—1941) — английский генетик и врач.
 Гриффит, Фрэнсис Ллевелин — британский египтолог.
 Гриффит, Хью (1912—1980) — британский актёр.
 Гриффит, Эдуард (1790—1858) — британский натуралист и солиситор.
 Гриффит, Эмиль (1938—2013) — американский боксёр-профессионал.
 Гриффит, Энди (1926—2012) — американский актёр, телевизионный продюсер, сценарист и исполнитель госпел.

Двойные фамилии 
 Гриффит-Джойнер, Флоренс (1959—1998) — американская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр.

Вымышленные персонажи 
 Гриффит — персонаж манги «Берсерк» и её главный антагонист.

См. также 
 Гриффит — город в Австралии.
 Гриффит — персонаж манги и аниме Berserk.